Slowenische Botschaft in Deutschland steht für:

 Slowenische Botschaft in Berlin
 Slowenische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Slowenien